A Noite dos Mortos-Vivos (1968), filme de George Romero
 The Evil Dead, filme de Sam Raimi exibido em Portugal como A Noite dos Mortos Vivos
 Night of the Living Dead (1990), filme com Tony Todd traduzido no Brasil como A Noite dos Mortos-Vivos
 Evil Dead, filme de 2013 conhecido em Portugal como A Noite dos Mortos-Vivos

Desambiguações de cinema